Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leonardo Lavalle che ha battuto in finale Francisco Montana 6-0, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Francisco Montana (finale)
 Luis Herrera (secondo turno)
 Leonardo Lavalle (Campione)
 João Cunha e Silva (quarti di finale)

 Markus Zillner (quarti di finale)
 Oliver Fernández (primo turno)
 Nicolás Pereira (quarti di finale)
 Tarik Benhabiles (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 1992